

Patronyme 
Le mot Hamoud désigne un patronyme en Algérie :
 Nafissa Hamoud, femme militante du FLN durant la guerre d'Algérie ;
 Ayatallah el Khoumini Hamoud, handballeur algérien ;
 , poète algérien ;

Prénom 
 Hamoud Ameur, athlète en courses de fond algérien ;
 , soufi algérien ;

Lieu 

 Hamoud Boualem, entreprise fabriquant diverses boissons, du sirop au soda, en Algérie.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme